Giovanni Cassini (1625-1712) – wybitny włosko-francuski astronom i matematyk
 Jean Dominique Cassini (1748-1845) – francuski astronom i kartograf